Станев — болгарская фамилия. Известные носители:

 Станев, Анатолий Григорьевич (1921—1953) — гвардии младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, лишённый всех званий и наград.
 Станев, Евгений Александрович (род. 1979) — российский дзюдоист, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, мастер спорта международного класса.
 Иларион (Станев) (в миру Иван Пенчев Станев; 1850—1925) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Неврокопский.
 Станев, Радостин Любомиров (род. 1975) — болгарский футболист, вратарь, тренер футбольных вратарей.
 Станев, Эмилиян Стоянов (1907—1979) — болгарский писатель, народный деятель культуры Болгарии, Герой Народной Республики Болгария. Лауреат Димитровской премии.
 Любен Станев (1924—2009) — болгарский писатель, сценарист. Лауреат Димитровской премии.

Примечания